Spicer Simson ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Basil Spicer Simson (1876–1947), britischer Seemann und Afrikaforscher
 Theodore Spicer Simson (1871–1959), britisch-amerikanischer Bildhauer